Михаи́л Александрович Бо́тов (20 октября 1910 — 20 февраля  1975) — советский художник-мультипликатор, художник-постановщик и режиссёр-мультипликатор.

Биография 
Обучался в изостудии.
С 1937 — сотрудник киностудии «Союзмультфильм».
Участвовал в Великой Отечественной войне.
В 1953—1955 годах — художник-постановщик.
В 1956—1959 годах — сорежиссёр в группе И. П. Иванова-Вано.
С 1960 года — режиссёр, первые работы сделал совместно с Г. М. Козловым.

Фильмография

Режиссёр 

  — Украденный месяц
  — Обезьяна с острова Саругасима
  — Без этого нельзя
 1971 — Три банана

Второй режиссёр 
  — Двенадцать месяцев
  — В некотором царстве
  — Приключения Буратино

Художник-постановщик 
  — Лесной концерт
  — Мойдодыр
  — Храбрый заяц

Художник-мультипликатор 

  — Мойдодыр
 1939 — Дед Иван
  — Ивась
  — Лиса и дрозд
 1946 — Павлиний хвост
  — Квартет
 1947 — Конёк-Горбунок
  — Чемпион
  — Лев и заяц
 1949 — Полкан и Шавка
  — Дудочка и кувшинчик
 1950 — Жёлтый аист
 1950 — Когда зажигаются ёлки
 1950 — Кто первый?
 1950 — Лиса-строитель
 1950 — Олень и волк
  — Высокая горка
 1951 — Друзья товарищи
 1951 — Лесные путешественники
  — Валидуб
 1952 — Каштанка
 1952 — Сармико
 1952 — Снегурочка
  — Братья Лю
 1953 — Волшебный магазин
 1953 — Ворона и лисица, кукушка и петух
 1953 — Непослушный котёнок
 1953 — Лесной концерт
  — Волк и семеро козлят
  — Кошкин дом
  — Мук (Мультипликационный Крокодил) № 2 
  — Зелёный змий
  — Снежные дорожки
 1963 — Тараканище
  — Дядя Стёпа — милиционер
 1964 — Левша
 1964 — Новый дом
  — Картина
  — Здоровье начинается дома

Примечания

Литература 
 Стр. 121-122.

Ссылки 
 
 Ботов Михаил Алексеевич(Animator.ru)
 Михаил Ботов(Kinokopilka.tv)

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Персоналии:Союзмультфильм
Мультипликаторы СССР
Режиссёры мультипликации
Художники-постановщики мультипликации
Художники-мультипликаторы